Do 28 steht für:
 Dornier Do 28, ein Mehrzweckflugzeug

DO-28 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO28